Хаббл — неоднозначный термин.

Персоналии 
 Хаббл, Фил (1960) — британский пловец.
 Хаббл, Эдвин (1889—1953) — американский астроном.

Другое 
 «Хаббл» — телескоп на околоземной орбите.
 Хаббл — большой древний ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.
 «Хаббл IMAX 3D» — фильм 2010 года, взгляд с позиции телескопа на нашу Вселенную.
 (2069) Хаббл — типичный астероид главного пояса, который был открыт 29 марта 1955 года.

См. также 
 Закон Хаббла
Объём Хаббла
Последовательность Хаббла
 Постоянная Хаббла
Пузырь Хаббла